Ruch Chrześcijańsko-Demokratyczny – słowacka prawicowa, chadecka partia polityczna
 Komisja Dokumentacji Hydrogeologicznych – organ międzyresortowy.
 Port lotniczy Kandahar – port lotniczy w Afganistanie.